Familie (von lateinisch familia „Gesamtheit der Dienerschaft“) steht für:

 Familie, eine Gruppe miteinander lebender Menschen
 Familie, eine Gruppe miteinander verwandter Menschen, siehe Verwandtschaftsbeziehung
 Familie (Recht), Elternteil(e) mit Kind
 Familie (Biologie), hierarchische Ebene der biologischen Systematik
 Familie (Mathematik), eine Menge, die mit Elementen einer Menge indiziert ist
 Familie, Konzentration von Asteroiden ähnlicher Bahnen, siehe Hirayama-Familie
 Familie, Mafia-Gruppe, siehe Cosa Nostra #Struktur
 Familie!, TV-Zweiteiler von Dror Zahavi (2016)

FAMILIE steht für:
 Familien-Partei Deutschlands, als Kurzbezeichnung

Die Familie steht für:
 Die Familie (1987), italienisch-französisches Filmdrama von Ettore Scola
 Die Familie (2017), deutscher Fernsehfilm von Constanze Knoche
 Die Familie, neue religiöse Bewegung, siehe Children of God

Siehe auch:
 Familie&Co (Monatszeitschrift)
 Eine Familie (dänischer Spielfilm 2010)
 Instrumentenfamilie (Musik)

 Family (Begriffsklärung)